Viville est un toponyme de plusieurs localités.

en Belgique 
 Viville est un village situé dans la commune d'Arlon.

en France
 Viville est une commune de la Charente.
 Viville est un lieu-dit de la commune de Champniers, dans ce même département.

Patronyme 
 Claude Philippe de Viville